Дженнетт:

 Дженнетт, Бадди (1917—1998) — бывший американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Дженнетт — город в штате Арканзас, США
 Дженнетт — город в штате Пенсильвания, США